LEN Liga prvaka  (eng. LEN Champions League) za 2019./20. je pedeset i sedmo izdanje elitnog europskog vaterpolskog natjecanja. Branitelj naslova je mađarski klub "Ferencváros" iz Budimpešte.

Sezona je prekinuta zbog pandemije koronavirusa. Poništena je.

Glavna runda 
Glavna runda (engl. Preliminary Round) se igra u dvije skupine po osam momčadi dvokružnim liga-sustavom (14 kola). Utakmice su na rasporedu od 7. listopada 2019. do 20. svibnja 2019. Najsupješnijih osam klubova prolazi na završni turnir (Final eight).

 - plasirali se na završni turnir

Skupina A 
 

Ažurirano: 4. ožujka 2020.

Skupina B 
 

Ažurirano: 22. veljače 2020.

Završni turnir 
Final eight turnir se trebao održati od 5. do 7. lipnja 2019. u Genovi, Italija.

Izvori 

2019-20